Juschtschenko (ukrainisch ) ist der Familienname von:

 Kateryna Juschtschenko (1919–2001), ukrainisch-sowjetische Mathematikerin und Kybernetikerin
 Walerija Alexandrowna Juschtschenko (* 1999), russische Tennisspielerin
 Wiktor Juschtschenko (* 1954), Ministerpräsident und Präsident der Ukraine